Miś Paddington (oryg. Paddington Bear) – postać literacka
 Miś Paddington – brytyjski serial animowany z 1975 r.
 Miś Paddington – amerykański serial animowany z 1989 r.